Stubbe har flere betydninger:
 Stubbe (Dråby Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Dråby Sogn, Syddjurs Kommune
 Stubbe (Slesvig) – gods i Risby (Slesvig)
 Stubbe Sø – største sø på Djursland
 Peter Stubbe – tysk landmand og seriemorder, 1525 – 1589
 Tom Stubbe – en belgisk professionel cykelrytter
 Stubbe (Norville 'Shaggy' Rogers) - en fiktiv person i Scooby Doo franchiset.